Сант-Амбро́джо ( — святой Амвросий) — наименование разнообразных объектов в Италии:
 Сант-Амброджо, Базилика Святого Амвросия — базилика в Милане, современное здание построено в 1080–1128 годах.
 Сант-Амброджо — станция метро в Милане.

Составные названия 
 Сант-Амброджо-ди-Вальполичелла — коммуна в регионе Венеция, в провинции Верона.
 Сант-Амброджо-ди-Торино — коммуна в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сант-Амброджо-суль-Гарильяно — коммуна в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

См. также 
 Амвросий
 Сан-Амбросио
 Сент-Амбруа